Martinci, selo u Hrvatskoj
Martince, selo u Mađarskoj